Turnice (Kiczora) – skały w Gorcach pod szczytem Kiczory
 Turnice (Średni Wierch) – skały w Gorcach pod szczytem Średniego Wierchu